Das NASDAQ-100 Open 2003 war ein WTA-Tennis-Hartplatzturnier für Damen auf Key Biscayne bei Miami. Es war als Turnier der Tier-I-Kategorie Teil der WTA Tour 2003 und fand vom 17. bis 30. März 2003 statt.

Im Einzel gewann Serena Williams gegen Jennifer Capriati mit 4:6, 6:4 und 6:1. Im Doppel gewann die Paarung Liezel Huber / Magdalena Maleewa mit 6:4, 3:6 und 7:5 gegen Shinobu Asagoe / Nana Miyagi.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2003
Tennisturnier in Key Biscayne (Florida)